Peti rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2006./07. su činile prve županijske lige u većini županija.

Jedinstvena ŽNL Zagrebačka

1. Zagrebačka liga 
Sudionici:
 Concordia Zagreb
 Dinamo Odranski Obrež
 HAŠK Zagreb
 Ivanja Reka 
 Jarun Zagreb
 Kustošija Zagreb
 Mladost Buzin
 Polet Sveta Klara
 Prečko Zagreb
 Prigorje Žerjavinec
 Sava Zagreb 
 Studentski grad Zagreb
 Šparta Elektra Zagreb
 Trešnjevka Zagreb
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica do 15. kola

1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 
 

 Izvori: 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorska

1. ŽNL Brodsko-posavska 
 

 Izvori: 
 Svačić Stari Slatnik

1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 
 

 Izvori: 
 "Slobodna Dalmacija"  
 rsssf.com, ljestvica do 9. kola

1. ŽNL Istarska 

<small> Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica do 15. kola  
 "Glas Istre", 2006. godina  
 "Glas Istre", 2007. godina  
<ref> [https://glasistrenovine.hr/arhiva-tiskanog-izdanja/pregled/2007/6/4/1 glasistrenovine.hr, "Glas Istre", br. 150, god. LXIV, izdano 4. lipnja 2007., str. 24 (sport')] (26. kolo i ljestvica), preuzeto 30. prosinca 2019. </ref> "Glas Istre", 4. lipnja 2007.  
</small>

 1. ŽNL Karlovačka 

 Izvori: 
 Kupa Donje Mekušje 

 1. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine

 1. ŽNL Krapinsko-zagorska 
Sudionici: 
 Gaj Mače
 Inkop Poznanovec
 Jedinstvo Sveti Križ Začretje
 Matija Gubec Gornja Stubica
 Mladost Zabok
 Oroslavje
 Oštrc Zlatar
 Pregrada
 Radoboj
 Rudar Mihovljan
 Rudar Zabočka Dubrava
 Straža Hum na Sutli
 Stubica (Donja Stubica)
 Vatrogasac Brezova
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica do 13. kola

 ŽNL Ličko-senjska 
Sudionici:
 Bunjevac Krivi Put
 Croatia Licki Osik
 Gacka 1925 Sinac
 Gospić
 Lika '95 Korenica
 Otočac
 Pazarište Klanac
 Perušić
 Plitvice Mukinje
 Sokolac Brinje
 Velebit Žabica
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica do 9. kola

 1. ŽNL Međimurska 

 Izvori: 
 NK Polet Sveti Martin na Muri - pregled konačnih tablica

 1. ŽNL Osječko-baranjska Slavonija Ivanovac'' prvak lige 
Sudionici:
 Baranja Belje Beli Manastir
 BSK Termia Bizovac
 Donja Motičina
 Hajdin AG Cret
 Jedinstvo Donji Miholjac
 LIV Vladislavci
 Petlovac
 Podravac Bistrinci
 Radnički Mece
 Slavonija Ivanovac
 Sloga Ernestinovo
 Sveti Đurađ 
 Šokadija Strizivojna
 Vihor Jelisavac
 Viljevo
 Vitez '92 Tenjski Antunovac
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica do 17. kola

1. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 Kronika požeško - slavonska

1. ŽNL Primorsko-goranska 
Sudionici:
 Borac Bakar
 Cres
 Klana
 Kraljevica
 Lokomotiva Rijeka
 Lošinj (Mali Lošinj)
 Lovran
 Lučki radnik Rijeka
 Omladinac Vrata
 Rab
 Rikard Benčić Rijeka 
 Rječina Dražice
 Turbina Tribalj
 Zamet Rijeka
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica do 13. kola

1. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori: 
 NK Lekenik

ŽNL Splitsko-dalmatinska 
 

 Izvori: 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza

ŽNL Šibensko-kninska 
Sudionici:
 Janjevo Kistanje
 Mihovil Šibenik
 Mladost Tribunj 
 SOŠK Skradin
 Vodice II
 Zagora Unešić II
 Zrinski Kijevo
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica do 10. kola

1. ŽNL Virovitičko-podravska

1. ŽNL Vukovarsko-srijemska 

 Izvori: 
 Vinkovački list 
 Slavonac Gradište 
 Slavonac Gradište

1. ŽNL Zadarska 
Sudionici:
 Bibinje
 Croatia Turanj 
 Debeljak
 Galovac 
 Gorica
 Hajduk Pridraga
 Hrvatski Vitez Posedarje
 NOŠK (Novigrad - Nin) 
 Pakoštane
 Sabunjar Privlaka
 Škabrnja
 Zemunik (Donji Zemunik)
 Zlatna Luka Sukošan
 Zrmanja Obrovac
 Izvori: 
 rsssf.com, ljestvica do 13. kola

Poveznice 
 1. HNL 2006./07.
 2. HNL 2006./07.
 3. HNL 2006./07.
 4. HNL 2006./07.
 6. rang HNL-a 2006./07. 
 7. rang HNL-a 2006./07. 
 8. rang HNL-a 2006./07. 
 Hrvatski nogometni kup 2006./07.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2006./07.
  

2006-07
 5